Стів Сміт (,  30 квітня 1963, Глазго) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Канади.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 900 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1980 року.

1981 року був обраний на драфті НХЛ під 111-м загальним номером командою «Едмонтон Ойлерс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Едмонтон Ойлерс»,  «Чикаго Блекгокс» та  «Калгарі Флеймс».

Загалом провів 938 матчів у НХЛ, включаючи 134 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади, провів 8 ігор в її складі.

Тренерська робота 
Працював асистентом головного тренера в клубах НХЛ «Калгарі Флеймс», «Кароліна Гаррікейнс» та «Едмонтон Ойлерс».

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Едмонтон Ойлерс» — 1987, 1988, 1990.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1991.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 
 
 

Уродженці Глазго
канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Володарі Кубка Стенлі
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Едмонтон Ойлерс»
Канадські хокейні тренери
Тренери «Калгарі Флеймс»
Тренери «Кароліна Гаррікейнс»
Тренери «Едмонтон Ойлерс»